Lodewijk II van Münster (1282/1283-1357), bisschop van Münster 1310-1357
 Lodewijk II van Neder-Hessen (1438-1471), landgraaf van Neder-Hessen (of Hessen-Kassel) 1458-1471
 Lodewijk II van Hessen-Darmstadt (1777-1848), groothertog van Hessen en aan de Rijn 1830-1848